Эдвард Лэмбтон, 7-й граф Дарем (; род. 19 октября 1961) — британский дворянин и музыкант, участник группы «Pearl, TN». Он более известен как Нед Лэмбтон.

Ранняя жизнь 
Родился 19 октября 1961 года. Младший ребёнок и единственный сын Энтони Лэмбтона, виконта Лэмбтона (1922—2006), и Белинды Бриджит Блоу-Джонс (1921—2003). Внук Джона Лэмбтона, 5-го графа Дарема (1884—1970). В честь его рождения на вершине холма Пеншоу (бывшая часть поместья Лэмбтон) был зажжен костер; позже он был крещен Морисом Харландом, епископом Дарема, в церкви Святого Варнавы, Бернмур, 23 апреля 1962 года, и в рамках празднования был зажарен бык. Его старшая сестра — леди Люсинда Лэмбтон (род. 1943), телеведущая.

Его бабушкой и дедушкой по материнской линии были Дуглас Холден Блоу-Джонс и бывшая Вайолет Хильда Маргарет Биркин. Его тетей была Фреда Дадли Уорд, любовница Эдварда, принца Уэльского, с 1918 по 1934 год до его отношений с Уоллис Симпсоном. После смерти своего деда 4 февраля 1970 года отец Лэмбтона унаследовал титул графа Дарема, но отказался от этого титула 23 февраля того же года. В течение этого короткого периода Эдвард Лэмбтон был известен под титулом учтивости — виконт Ламбтон, но впоследствии использовал титул лорда Дарема (как будто используя титул вежливости барон Дарем), чтобы избежать путаницы со своим отцом, который неправильно продолжал называть себя виконтом Лэмбтоном.

Карьера 
Эдвард Ричард Лэмбтон баллотировался от партии референдума в бывшем избирательном округе своего отца Бервик-апон-Твид на парламентских выборах 1997 года, набрав 3,4 % голосов.

Он сменил своего отца на посту 7-го графа Дарема в 2006 году и был вовлечен в спор о наследстве с некоторыми из его сестер.

Личная жизнь 
Эдвард Ричард Лэмбтон был женат три раза и дважды разводился. В 1983 году он женился на Кристабель Мэри Макьюэн (род. 2 июня 1962), дочери Родерика Макьюэна (младшего сына сэра Джона Макьюэна, 1-го баронета) и Романы фон Гофмансталь. У них был один ребенок:

 Фредерик Лэмбтон, виконт Лэмбтон (род. 23 февраля 1985 года)

Нед Лэмбтон и Макьюэн развелись в 1995 году. С тех пор она вышла замуж за музыканта Джулса Холланда (в 2005). 19 октября 1995 года Лэмбтон вторым браком женился на Кэтрин Фицджеральд (род. 18 мая 1971), англо-ирландской аристократке, дочери Десмонда Фицджеральда, 29-го рыцаря Глина (1937—2011), и Олды Энн Уиллс (род. 1939). Их брак не произвел детей, и они развелись в 2002 году. В настоящее время она замужем за актером Домиником Уэстом (с 2010 года).

В январе 2011 года Эдвард Ричард Лэмбтон женился на 28-летней экс-модели Марине Хэнбери (род. 26 марта 1982), которая до 2010 года работала помощником депутата парламента Кейт Хой. Сестра Марины Роуз замужем за Дэвидом Чамли, 7-м маркизом Чамли. У Эдварда и Марины трое детей:

 Леди Стелла Роуз Лэмбтон (род. 25 октября 2011 года)
 Достопочтенный Клод Тимоти Лэмбтон (род. 1 сентября 2015 года)
 Леди Экони Белл Лэмбтон (род. 8 ноября 2017 года).

Примечания 

Графы Дарем
Графы Соединённого королевства
Пэры Соединённого королевства